Юрты — название населенных пунктов в России:

 Юрты — посёлок городского типа в Иркутской области.
 Юрты — посёлок в Воротынском районе Нижегородской области.
 Юрты — село в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Юрты — посёлок в Новолялинском городском округе Свердловской области.
 Юрты — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
 Юрты — посёлок в Колпашевском районе Томской области.

См. также 
 Юрта
Юрт